Turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata w piłce nożnej plażowej (UEFA) – rozgrywki mające na celu wyłonienie czterech najlepszych drużyn w Europie, które wystąpią na mistrzostwach świata.

Historia 
Turniej został wprowadzony przez FIFA jako kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Plażowej 2008. Przed rokiem 2008 do mistrzostw kwalifikowały się najlepsze zespoły z turnieju Europejskiej Ligi Beach Soccera. Wprowadzony format daje szansę możliwości uzyskania kwalifikacji większej ilości państw. Turniej jest analogiczny do rangi mistrzostw innych kontynentów, które są jednocześnie turniejami kwalifikacyjnymi, dlatego europejskie rozgrywki potocznie nazywane są nieoficjalnymi mistrzostwami Europy.

Turnieje

Medaliści

Ogólna klasyfikacja 
Stan na 2017

Linki zewnętrzne 
 Kwalifikacje 2016

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej plażowej
Rozgrywki międzynarodowe UEFA